Een verkeersweg:
 N61 (België)
 N61a (België)
 N61b (België)
 N61d (België)
 N61e (België)
 N61 (Frankrijk)
 N61 (Nederland), zie Rijksweg 61